Super Crystalate UK Snooker Championship 1977  je bil nejakostni poklicni snooker turnir, ki je potekal od 26. novembra do 3. decembra 1977 v Blackpool Tower Circusu, Blackpool, Anglija.

Nastanek turnirja
Po uspešni organizaciji Svetovnega prvenstva v dvorani Crucible Theatre 7 mesecev prej se je Mike Watterson odločil prirediti novo prvenstvo pod sponzorstvom podjetja Super Crystalate, ki je izdelovalo snooker krogle. Za prizorišče turnirja je izbral Blackpool Tower Circus, ki je imel dolgo snooker tradicijo, ki je segala še v 50. leta, ko so tam prirejali Svetovno prvenstvo. Tradiciji navkljub pa je bil obisk tega novega turnirja zelo skromen. To gre pripisati kratkim dvobojem in hitrim izpadom favoritom, saj je Ray Reardon izpadel že v prvem krogu, z rezultatom 5-4 je bil od njega boljši Jim Meadowcroft. V polfinale turnirja se je prebil le en uveljavljen igralec - Alex Higgins, ki pa je moral v polfinalu priznati premoč Dougu Mountjoyu. Zmagovalec turnirja je postal Patsy Fagan, v Londonu živeči Dublinčan, ki je poklicno igral snooker šele manj kot eno leto. Finale turnirja so prenašali po televiziji BBC1, v oddaji Grandstand. Zmagovalcu, Faganu, je pokal podelil Joe Davis, edini zvezdnik snookerja v 20. in 30. letih 20. stoletja.

Zaradi skromnega obiska so turnir naslednje leto priredili v gledališču Guildhall v Prestonu.

Nagradni sklad 
Zmagovalec: 2.000 £
Skupaj: 7.000 £

Izidi

Kvalifikacije
 Chris Ross 5-4 Jack Karnehm 

 Patsy Fagan 5-1 Jackie Rea 

 Jim Meadowcroft 5-4 Pat Houlihan 

 Doug Mountjoy 5-2 Roy Andrewartha 

 Willie Thorne 5-4 Bernard Bennett 

 David Taylor 5-4 David Greaves 

 John Dunning 5-4 Maurice Parkin

Glavni del turnirja

UK Snooker Championship
UK Snooker Championship